Микер ():

  (1902—1971) — американский журналист и писатель.
  (1878—1918) — американский политик, член Палаты представителей (1915—1918).
  (1827—1887) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрание Бруклинского музея.
  (1833—1890) — американский политик, мэр Колумбуса (штат Огайо; 1869—1870).
  (1916—2014) — американский дипломат, посол США в Румынии (1969—1973), отец Чарльза Микера.
  (род. 1958) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Питтсбург Пингвинз».
  — американская фигуристка, серебряная медалистка Чемпионата США в танцах на льду (1960).
 Микер, Оден (1918—1976) — американский писатель, лауреат Премии Анисфилд-Вулф журнала Saturday Review (1955).
 Микер, Ральф (1920—1988) — американский актёр.
  (наст. имя — Форман Браун; 1901—1996) — американский кукольник и писатель.
 Микер, Хоуи (1923—2020) — канадский хоккеист.
  (род. 1950) — американский политик, мэр Роли (2001—2011), сын Леонарда Микера.
 Микер, Эзра (1830—1928) — американский первопроходец-пионер.
 Микер — округ в штате Миннесота, США.